Gap Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Gap Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Gap Creek (Pentecost River), Nebenfluss des Pentecost River in Western Australia